Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 245 dans le monde.

 Routes fédérales 245 et 245a en Allemagne
 Route 245 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 245 au Québec, Canada